Als Tekke-Moschee werden verschiedene Moscheen bezeichnet, in denen eine Tekke untergebracht ist:

 Tekke-Moschee (Gjirokastra)
 Tekke-Moschee (Ohrid)